Azurduy (gemeente), een gemeente in Bolivia
Azurduy (stad), een stad in Bolivia
Azurduy (provincie), een provincie in Bolivia
Juana Azurduy, een Boliviaanse vrijheidsstrijdster
Juana Azurduy de Padilla, een provincie van Bolivia, vaak ingekort tot Azurduy